

Accezioni comuni 
 Baccano – rumore molto forte

Geografia 
 Baccano, frazione di Arcola in provincia della Spezia
 Valle di Baccano, antico lago vulcanico prosciugato nel comune di Campagnano di Roma in provincia di Roma
 Vulcano di Baccano, la caldera che ha dato origine alla suddetta valle
 L'italianizzazione di Vacanae, antica stazione di posta attraversata dalla via Cassia, situata al centro della valle

Altro 
 Baccano, romanzo di Botho Strauß del 1980 (titolo originale: Rumor)
 Baccano!, una serie di light novel di Ryohgo Narita